Соревнования по хафпайпу в сноуборде среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 17 февраля.

Все соревнования прошли в Сайприсс Маунтейн. С 13:05 до 15:45 и с 17:15 до 18:15 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, и с 19:15 до 20:15 финал.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Результаты